Брянских — фамилия.
 Брянских, Антонина Арсеньевна (1891—1938) — святая Русской православной церкви, мученица.
 Брянских, Пётр Алексеевич (1896—1938) — советский военный деятель, командующий войсками Приволжского военного округа, комкор.
 Брянских, Пётр Арсеньевич (в монашестве Парфений; 1881—1937) — святой Русской православной церкви, епископ Ананьевский, викарий Одесской епархии.